Хайме Альберто Кастрильон Васкес (; род. 5 апреля 1983, Пуэрто-Наре, Колумбия) — колумбийский футболист, полузащитник. Выступал за сборную Колумбии.

Клубная карьера

«Индепендьенте Медельин» и аренды в «Шанхай Шэньсинь» и «Онсе Кальдас» 
Кастрильон — выпускник футбольной академии клуба «Индепендьенте Медельин». В 2002 году он дебютировал за команду в Кубке Мустанга. В своём первом сезоне Хайме завоевал место в основном составе команды и помог ей выиграть чемпионат Колумбии. В 2004 году он повторил это достижение, приведя «Индепендтьенте» к золотым медалям Апертуры 2004. В 2009 году Кастрильон перешёл в китайский «Шанхай Шэньсинь» на правах аренды. В 2010 году он также на правах аренды выступал за «Онсе Кальдас». 1 февраля в поединке против «Реал Картахена» он дебютировал за новую команду. 18 февраля в поединке против «Ла Экидада» Хайме забил свой первый мяч. С «Онсе Кальдас» Кастрильон выиграл чемпионат Колумбии в третий раз, а также помог команде выйти из группы в розыгрыше Кубка Либертадорес, забив два гола в ворота «Монтеррея» и «Насьоналя». В «Индепендьенте» Кастрильон провёл 9 лет, за которые он принял участие в более чем 300 встречах и забил 53 мяча.

«Колорадо Рэпидз» 
25 января 2012 года Кастрильон подписал контракт с американским клубом «Колорадо Рэпидз». 11 марта в матче против «Коламбус Крю» он дебютировал в MLS. 19 марта в поединке против «Филадельфия Юнион» Хайме забил свой первый мяч за новый клуб.

Международная карьера 
6 июля 2004 года в матче Кубка Америки против сборной Венесуэлы Кастрильон дебютировал за сборную Колумбии. Это был его единственный матч на том турнире. В 2005 году в составе национальной команды он участвовал в розыгрыше Золотого Кубка КОНКАКАФ. 17 июля в матче против сборной Мексики забил свой первый гол за сборную.

В 2007 году Кастрильон во второй раз поехал на Кубок Америки, где забил два гола, поразив ворота сборных Аргентины и США.

Голы за сборную Колумбии

Достижения 
Командные

 «Индепендьенте Медельин»
  Чемпионат Колумбии по футболу — Финалисасьон 2002
  Чемпионат Колумбии по футболу — Апертура 2004

 «Онсе Кальдас»
  Чемпионат Колумбии по футболу — Финалисасьон 2010

Примечания 

Футболисты Колумбии
Игроки сборной Колумбии по футболу
Игроки ФК «Индепендьенте Медельин»
Игроки ФК «Онсе Кальдас»
Игроки ФК «Шанхай Шэньсинь»
Игроки ФК «Колорадо Рэпидз»
Игроки ФК «Джэксонвилл Армада»
Игроки ФК «Атлетико Букараманга»